Устим Якимович Кармалюк (Кармелюк, ; ) — украинский крестьянин, предводитель крестьянского движения на Подолье в 1813—1835 гг. Участники движения называли себя гайдамаками. Максим Горький назвал его «украинским Робин Гудом».

Биография 
Крепостной крестьянин Устим Карманюк (Кармалюк) родился в феврале—марте 1787 года в селе Головчинцы  Летичевского повета Подольского воеводства Малопольской провинции Короны Королевства Польского Речи Посполитой, ныне село Кармалюково — административный центр Кармалюковского старостинского округа  Жмеринского района Винницкой области Украины.

Был крещён с именем Савастиян  года в Свято-Покровськой (Покрова Пресвятой Богородицы) церкви с. Головчинцы. Дату крещения принято считать датой рождения, хотя оно могло произойти через несколько дней после рождения.
В разные годы в метрических книгах записан с разными схожими именами:  — «Савастиян»;  — «Устиян»,  — «Устиян», 1808 — «Августин»,  — «Іустиян»,  — «Севастиян»,  — «Августин»,  — «Севастиян»,  — «Агустин».

Владел грамотой и понимал русский, польский языки и идиш.

В 1793 году, в результате Второго раздела Речи Посполитой Подольская земля вошла в состав Российской империи.

В возрасте 17 лет его забрали ко двору господина Пигловского. В 1806—1811 годах — дворовый человек помещика Андрея-Иосифа Пигловского. Кармалюк не ответил взаимностью спасённой им от смерти пани Розалии (кони, впряжённые в бричку, понесли, но Кармалюк сумел остановить животных), в итоге был взбешён и магнат, и его жена (по разным причинам). Кармалюк был бит плетьми.

В 1811 году помещик записал Устима в рекруты. На него уже падало подозрение в краже серебра. Поэтому его заключили под стражу. Устим бежал. Чтобы не идти в армию, а служба тогда продолжалась 25 лет, задержанный в экономии Пегловского Кармалюк совершил первый побег. Чуть погодя объявился вновь — без двух передних нижних зубов: он выбил их сам, надеясь избежать рекрутства.

Только в 1812 году Кармалюка «забрили», и он стал рекрутом царской армии. Служил в Харьковском драгунском полку (командир — майор Д. А. Миницкий).

В 1813 году дезертировал из полка. Он скрывался по лесам вместе с двоюродным братом Никитой Удодовым (Удодюком), тоже избегавшим рекрутства. Там и встретились с крестьянином из соседнего села Дубовое Иваном Ткачуком и со свояком Кармалюка дезертиром Данилой Хроном. В урочище Скала сохранилась Кармалюкова пещера, в ту пору служившая беглецам домом. В марте совершили нападение в с. Дубовом на сельских богачей Фёдора Шевчука и Ивана Сало (он умер через несколько дней после пыток). В июне они спалили винокурню помещика Пигловского, а самого помещика прилюдно побили батогами. Вскоре они были пойманы. Комиссия военного суда наказала их 500 ударами шпицрутенов и снова отправила служить в Крым. На пути к батальону Кармалюк и Хрон сбежали из-под стражи.

В 1814—1817 годах его отряд действовал в Летичевском, Литинском и Ольгопольском уездах Подольской губернии. В январе 1817 года был схвачен и доставлен в Каменец-Подольский. Во время следствия Кармалюк и Хрон долго открещивались от обвинений, а особенно — от убийства И. Сала. Тем не менее, вина была доказана. В сентябре 1818 года военный суд при Каменец-Подольском ордонанс-хаузе приговорил Кармалюка к смертной казни. Подольский военный губернатор Бахметьев заменил казнь на наказание 25-ю ударами плетью, клеймением и ссылкой в Иркутскую губернию на 10 лет каторжных работ.

В декабре 1818 года, во время пересылки Кармалюку удалось бежать из Вятской пересыльной тюрьмы. Возвратясь на Подолье весной 1819 года, продолжил борьбу. В 1821 году совершил нападение на экономию помещицы Поплинской. В феврале 1822 года его жертвой стал зажиточный хуторянин Павел Опаловский, отряд Кармалюка взял 2 тыс. золотых и четвёрку лошадей, а Опаловский умер от ран.

Осенью 1822 года Устим Кармалюк, намереваясь жить спокойной семейной жизнью, хотел переселиться в Черноморские степи, однако супруга Мария была против их выезда из родного села. Кармалюк совершил нападение на шляхтича Леська Базилицкого. Шляхтич Островский — эконом села Комаровцы выследил отряд Кармалюка, на следующий день Островский во главе 20 пеших и 15 конных при 5 ружьях преследовал отряд Кармалюка, потом к Островскому пришло подкрепление — 40 человек с несколькими ружьями, возглавляемое Феликсом Станиславским. Ими Кармалюк был схвачен в селе Галузины. Закованного в кандалы Устима доставили в Литин.

Во время следствия выдавал себя за австро-венгерского солдата-дезертира Василия Гавриленко, который был родом с Галичины (или Галичского уезда Костромской губернии). Была очная ставка с женой и сыновьями: старшим Иваном от первого брака, восьмилетним Остапом и пятилетним Иваном. «Первый из них повторял показание своё, а последние, целуя отца в руки и в лицо, утверждали что он в действительности их отец родной … Кармалюк отказывается, повторяя, что он не является их отцом, холост, что он не Устим Кармалюк, а Василий Гавриленко».

После заточения в Каменец-Подольской крепости Кармалюк вместе с другими заключёнными организовал свой четвёртый побег. 12 марта 1823 года, при попытке к бегству, был ранен, затем схвачен и прикован к каменному столбу в башне Юлия II (Папской, позже названной Кармалюковой).

Всего за 1813—1822 годы жертвами были преимущественно крестьяне (24 документально доказанных случая: 15 краж, девять разбойных нападений, поджог, убийство), евреи-арендаторы и корчмари. Шляхтичи пострадали только от одного нападения и двух поджогов. Всего зафиксировано 35 преступных действий. Непосредственное участие в них принимали 13 человек, нападения обычно осуществляли три-четыре человека.

В апреле 1823 года на Каменецком майдане Кармалюк «наказан 101-м ударом кнута, ему вновь выжжено клеймо на лбу, после чего сослан в вечную каторгу в Сибирь». Жена Кармалюка «наказана розгами на площади в городе Литине и четырёхнедельным арестом» за укрывательство мужа. Следующие два года Кармалюк вместе с другими каторжанами провёл в пешем конвоировании в Тобольск. В 1825 году из Тобольской каторжной тюрьмы переведён в Ялуторовск. Вскоре он опять бежал, но был схвачен и приговорён к ещё более суровым условиям содержания.

Следующий побег — один из самых знаменитых задокументированных случаев. Осенью 1825 года, во время ночной бури, Кармалюк выломал решётку, собрал рубашки всех сокамерников и связал их в длинный канат. К концу каната привязал камень и перебросил его через тюремный частокол. При помощи этого подвесного моста прямо из окна за изгородь друг за другом бежали все каторжники — к утру камера была пуста.

На Подолье добрался весной 1826 года. Осуществил ряд нападений на корчмарей и помещиков. За полгода в окрестностях Бара, где промышлял Кармалюк, было украдено 2 тыс. волов и 400 лошадей, не считая домашних вещей и одежды. Корчмари скупали по дешёвке, а потом перепродавали, пользуясь своими связями. Лисью шубу у разбойников они принимали по 4 злотых, коня — по 2 рубля. А за вола давали 10 злотых. Василий Добровольский был арендатором трактовой корчмы под лесом на полях села Ходак, а его жена стала любовницей Кармалюка.

В июне 1827 года, из-за измены шляхтича Антония Ольшевского, Кармалюк и его сообщники Василий Добровольский и Илько Скотинчук были схвачены помещиком Феликсом Янчевским в селе Кальна-Деражня. Шляхте помогли местные крестьяне, которым связанный Кармалюк крикнул в отчаянии: «Почему же вы их (то есть панов) не вяжете за то, что они вас притесняют?». Это единственное зафиксированное в документальных источниках высказывание, которое можно воспринять как призыв бороться с помещиками. Военная команда в количестве 50-ти солдат доставила закованного в кандалы народного мстителя в город Летичев.

В начале декабря 1827 года Устим переведён из Летичевской тюрьмы в Литинскую, где было продолжено следствие. Была попытка побега и бунт в тюрьме в декабре 1827 года. Бунт был вызван отказом тюремного начальства позволить Кармалюку свидание с сидевшей здесь же полюбовницей Марией (или Магдаленой) Добровольской. Он выломал дверь и пошёл к любовнице. А когда её перевели на гауптвахту, начал подстрекать заключённых к бунту. Не получив поддержки, отобрал у них суточные пайки хлеба и забаррикадировался с двумя соучастниками. На четвёртый день бунтовщики смирились: Василий Добровольский (муж Марии) и Сотничук были закованы в кандалы, а Кармалюк, вопреки официальному запрету, прикован «на цепи к столбу в камере».

В марте 1828 года Кармалюк осуждён главным Подольским судом к наказанию 101-м ударом кнута, Скотинчуку и Добровольскому — по 50 ударов, Добровольской — 25. И всем — пожизненная каторга. 180 менее виновных отдали в солдаты или сослали в Сибирь, а остальных просто выпороли, в том числе и шляхтича Ольшевского. Кармалюк был отправлен на Боровлянский каторжный винокуренный завод (с 1830 года — стеклозавод) в деревне Боровлянка Курганского уезда Тобольской губернии (ныне село в Белозерском муниципальном округе Курганской области). В 1829 году совершил побег.

В январе 1830 года задержан в Нежине «за неимением письменного вида». Поверив, что это дезертир Павел Богданов, подвергли наказанию в Екатеринославском ордонанс-хаузе в 100 шпицрутенов, затем отправлен на военную службу в Новгородскую губернию в Архангелогородский пехотный полк. Неудачный побег. В конце года последовал новый арест в селе Новая Синява экономом Секлецким. Устим заключён в Литинскую тюрьму.

В декабре 1831 года Литинский уездный суд постановил наказать разбойника 101-м ударом и сослать на каторжные работы.

В апреле 1832 года Кармалюк разобрал потолок в своей камере и сбежал из Литинской тюрьмы.

После 1825 года беглый каторжник Кармалюк был самой авторитетной фигурой в уголовном мире Подолья. Территория действий сообщников Кармалюка расширялась — вплоть до Балтского уезда Подольской губернии и Бессарабской области на юге и до Волынской губернии и Киева на севере. Исследователи считают, что это было связано с торговлей крадеными лошадями. Было совершёно 74 преступления. В 31 случае они были направлены против крестьян (1 убийство, 6 разбойных нападений, 24 кражи), в 17 — против мещан-торговцев (1 убийство, 3 кражи, 13 разбоев), в 22 — против шляхтичей (1 убийство, 5 разбойных нападений, 16 краж), в четырёх — против духовенства различных конфессий (кражи). Непосредственное участие принимало около полусотни человек (в некоторых нападениях было до десятка участников с огнестрельным оружием). Едва ли не самый крупный «улов» — сундучок с деньгами случайно пострадавшего в 1833 году при ограблении корчмы подполковника в отставке Дембицкого, в котором было 400 червонцев, 200 рублей серебром и 175 рублей ассигнациями — где-то пропал бесследно: даже угроза Кармалюка сообщникам «пальцы стеклом стругать» не помогла найти пропажу.

Говорили даже, что какое-то время Кармалюк отошёл от уголовщины и батрачил на каком-то хуторе. Там его нашёл давний соратник П. Копчук (за четыре дезертирства наказанный в общей сложности 4 500 ударами шпицрутенов) и уговорил вновь принять атаманство.

В 4 часа ночи  года Кармалюк был убит выстрелом в голову из засады 18-летним шляхтичем Ф. Рутковским в доме Елены Процюк в деревне Коричинцы Шляховые (Путевые Кориченцы) Деражнянской волости Летичевского уезда Подольской губернии, ныне село Волосское входит в    Хмельницкой области Украины. По преданию убит не пулей, а серебряной «заказной» пуговицей — только так можно было убить «колдуна», которым считали Кармалюка. Пойманный сообщник Кармалюка, Пётр Копчук, сообщил об Елене Процюк, чей муж был схвачен местным помещиком Волянским за укрывательство Кармалюка и его людей. Она уведомила местные власти об ожидаемом приходе Устима. И он, хотя и был предупреждён о слежке, всё-таки пришёл на встречу с местным своим подручным, чтобы уточнить план нападения на помещика Волянского для вызволения арестованного мужа Елены Процюк. По утверждению исследователя С. Якимовича, услышав об угрозе нападения, пан Волянский поспешил за помощью к соседу, пану Хлопицкому. Того дома не было, зато у его дочери гостил жених — Рутковский. Она уговорила сделать засаду в хате Елены Процюк, для чего было собрано 5 человек. По преданию, Ф. Рудковский удостоился личной встречи с Николаем I в Санкт-Петербурге, на которой был пожалован бриллиантовым перстнем и получил пожизненное освобождение от уплаты налогов. После того как Кармалюка убили, Прокопа (мужа Елены) суд приговорил к высылке в Сибирь, а его жену помиловал.

С целью устрашения непокорных крестьян растерзанное тело Кармалюка ещё долго возили по городам и сёлам. Похоронили его за пределами летичевского кладбища (настоящее место погребения так и не известно) без христианского обряда в городе  Летичевского уезда Подольской губернии, ныне посёлок городского типа — административный центр  Хмельницкого района Хмельницкой области Украины. Официальная канцелярская запись об его смерти заканчивалась следующими словами: «Сим образом кончил жизнь свою славный злодеяниями Кармалюк, наказанный три раза шпицрутеном, а три раза кнутом, столько же раз бежавший из каторжной работы, непокоивший многие годы здешнюю округу, имевший чрезвычайные и даже неимоверные почти связи с крестьянами, сделавшийся, сказать можно, водрузителем всего зла и сим ввергший многих простолюдинов в пагубу и самое даже суеверное всеобщее об его силах и могуществе мнение».

Последующие мнения о Кармалюке 

В советской историографии Устим Кармалюк был представлен как герой украинского национально-освободительного и антифеодального движения, что в настоящее время оспраивается некоторыми украинскими историками. В 1830—1835 крестьянское движение, вызванное действиями отрядов Кармалюка, охватило всё Подолье, соседние с ним районы Бессарабии и Киевщины. В восстании принимали участие около 20 тысяч человек. На протяжении 23 лет борьбы крестьянские отряды Кармалюка совершили более тысячи нападений на помещичьи усадьбы. Захваченные у помещиков деньги и ценности раздавались крестьянским беднякам. В повстанческом движении принимали участие не только украинцы, но и евреи — Аврум Ель Ицкович, Абрашко Дувидович Сокольницкий, Арон Виняр и Василий Добровольский, а также поляки Ян и Александр Глембоцкие, Феликс Янковский и Александр Витвицкий. Ни один из них на допросах и очных ставках не предал Кармалюка, за что некоторые из них были казнёны, а другие высланы в Сибирь. Для борьбы с восставшими российское правительство в ноябре 1833 года создало Галузинецкую комиссию, которую возглавлял чиновник по особым поручениям Визерский. Комиссия зафиксировала более 1 тыс. нападений отрядов кармалюковцев на помещиков, отдала под суд более 700 человек. Допросив 700 лиц, правительственная комиссия постановила, что Кармалюк поднял на борьбу до 20 тысяч повстанцев.

Внешний вид 
До наших времён дошло лишь описание внешности Кармалюка. По словам свидетелей и очевидцев, Кармалюк был не очень высокого роста (по полицейскому отчету «2 аршина и 6 вершков», то есть 171 сантиметр), но широкоплеч, чрезвычайно силён, отличался незаурядным умом, немного говорил по-польски и совершенно свободно — по-украински. Учитывая тот факт, что Устим был родом из Подолии, то по мнению современных украинских авторов, «по московски» он говорил с сильным акцентом. Однако, это противоречит тому факту, что Кармалюк при одном из арестов успешно выдал себя за уроженца Галича Костромской губернии. Современники подчёркивали ухоженность Кармалюка, привычку бриться и одеваться как шляхтич. По словам польского историка Иосифа Ролле, именно на панской службе приобрёл привычку к щёгольству, крестьянскую свитку заменил «венгеркой», которая во всех судебных актах значится «польской ».

Известны три портрета У. Кармалюка кисти Василия Андреевича Тропинина, хранящиеся в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, Государственной Третьяковской галерее и Русском музее.

В описи вещей убитого Кармалюка значится маленький зелёный мешочек с сапожными гвоздиками: он зарабатывал пошивом и ремонтом обуви, туалетные принадлежности и девять рублей серебром. Он был в кожухе, польской чемерке, высоких сапогах, имел при себе кисет с табаком, мешочек с пуговицами, ножницы, носовой платок, два пистолета, кинжал и пику: «Лицо овальное, выбритое, подстриженные усы, светлые волосы, зачёсанные по-шляхетски, с пробором сбоку, орлиный нос, чело высокое — на нём два следа клейма, на плечах и спине следы рубцов от кнутов, в нижней челюсти недоставало двух передних зубов».

Память 
 Село Кармалюковка в Балтском районе Одесской области — до 7 сентября 1946 года — Фернатия.
 Село Кармалюково в Жмеринском районе Винницкой области — до 15 октября 1955 года — Головчинцы.
 Улицы, названные в честь Устима Кармалюка есть в Броварах, Виннице, Волочиске, Дрогобыче, Житомире, Жмеринке, Золочеве, Ивано-Франковске (), Ильинцах (), Калиновке, Кармалюково, Киеве (), Ковеле, Краматорске, Кривом Роге, Луганске, Полтаве, Смеле, Стрые, Сумах, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черновцах.
 В 1974 году в Летичеве был установлен 5-метровый памятник. Скульптор В. Зноба, архитектор И. Шмульсон.
 Мемориальная доска на башне № 11 Каменец-Подольской крепости.
 Мемориальная доска на тюремном замке города Нежина.
 В 1986 году выпущены почтовый художественный маркированный конверт и спецштемпель, посвящённые У. Я. Кармалюку, а в 1975, 1985 и 1991 годах — памятнику У. Я. Кармалюку в городе Летичеве.
 Грот Кармалюка в селе Валя-Адынкэ (Приднестровье).

Литература 
Феномен Кармелюка отобразили в своих произведениях:
 Степан Васильевич Васильченко — Пьеса «Кармелюк» (1927)
 Марко Вовчок — историческая повесть для детей «Кармелюк» (1865)
  — «Облога Кармалюка» (1990)
 Владимир Зенонович Гжицкий — роман «Кармалюк» (1971)
 Владимир Васильевич Канивец — «Кармалюк», серия «Жизнь замечательных людей» (1965)
 Василий Степанович Кучер — повесть «Устим Кармалюк» (1940); роман «Устим Кармалюк» (1954)
 Журнал «Мурзилка» № 12, декабрь 1966 года, рис. Вениамин Николаевич Лосин
 Фома Падура — песня  (авторство ошибочно приписывают самому Кармалюку)
 Иосиф Иосифович Ролле — «Gawędy z przeszłości (1878)
 Людмила Михайловна Старицкая-Черняховская — пьеса «Разбойник Кармелюк» (1926)
 Михаил Петрович Старицкий — роман «Разбойник Кармелюк» (1908)
 Дмитрий Тягнигоре —  драма «Кармелюк» (1920)

Устные народные легенды о народном герое собирали Николай Костомаров и Тарас Шевченко (последний назвал его «славным рыцарем»). Также Кармалюку иногда приписывают авторство ряда украинских народных песен.

Музыка 
 Владимир Яковлевич Йориш — опера «Кармелюк» (1929)
 Валентин Григорьевич Костенко — опера «Кармелюк» (1930)
 Кирилл Григорьевич Стеценко — опера «Кармелюк» (1905—1911)

Кино 
 Кармалюк — художественный кинофильм (1931), режиссёр Фауст Лопатинский, в главной роли Степан Шагайда.
 Кармелюк — художественный кинофильм (1938), режиссёр Георгий Тасин, в главной роли Александр Хвыля.
 Кармелюк — телесериал (1985), режиссёр Григорий Кохан, в главной роли Иван Гаврилюк.
 Устим Кармелюк — Украинский Робин Гуд 1 (телесериал, (2017)
 Устим Кармелюк — Украинский Робин Гуд 2 (телесериал, (2020)

Семья 
 Отец Яким Трофимов сын Карман (Карманюк; ок. 1742 — )
 Мать Елена (Олёна) Васильевна (ок. 1751 — )
 Мачеха (вторая жена отца) — Мария Ивановна вдова Трофимова (Трохимиха), вышла замуж за Якима 
 Братья и сёстры:
 Брат Николай (Микола) (умер )
 Сестра Мария,  вышла замуж за Дмитрия Ивановича Шарповского из Ярошева
 Братья Лука и Лука: родились  и , один из них умер , про другого больше нет сведений
 Брат Иван, крещён , умер 
 Сёстры-близнецы Оксана и Фросима, крещёны , Фросима умерла , Оксана вышла замуж за Данилу Хрона
 В Исповедальной росписи за 1798 год к семье Якима и Елены Карманюков как их дети были приписаны: Константин — 18 лет, Василий — 6 лет и Аврам — 2 лет.
 1-я жена Евдокия (Явдоха) Петровна Ясишина, по данным метрических книг: на момент свадьбы ( года) ей 18 лет, на момент смерти ( года) ей 23 года.
 Дочь Анастасия (родилась , крещёна , умерла )
 Сын Иван (родился , крещён , умер в Литинской тюрьме в августе 1834 года)
 2-я жена Мария Антоновна Щербань (крещёна , вышла замуж )
 Сын Остап (родился , крещён , побывал в тюрьме)
 Сын Иван (родился , крещён , впоследствии опрелён в «школу московскую»)
 Сын Тарас (родился и крещён , впоследствии значился «в бегах»)
 Дядя — Кирил Трофимович Карманюк (умер  в возрасте 50 лет), у него сын Николай (Микола, крещён )

Прямые наследники этого рода в Головчинцах (все от Остапа) до 1955 года так и оставались Карманюками. А когда село переименовали в Кармалюково, то их всех переписали как Кармалюков.

Примечания

Ссылки 
 Устим Кармелюк и В. А. Тропинин 
 Устим Кармелюк. Подольский разбойник или Робин Гуд. 

Дезертиры
Совершившие побег из мест заключения
Предводители крестьянских восстаний
Повстанческие атаманы Украины
Разбойники
Ссыльные в Тюменской области
Персоналии:Белозерский район (Курганская область)
Застреленные в Российской империи